Fonte Longa pode se referir a:
 Fontelonga - freguesia no concelho de Carrazeda de Ansiães, Portugal
 Fonte Longa (Meda) - freguesia no concelho de Meda, Portugal
 Fonte Longa (Rio Maior) lugar da freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior, Portugal

Desambiguação